Баранка де лас Флорес има више значења:

 Баранка де лас Флорес, Асолеадерос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка де лас Флорес (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику